Henry Thynne est un nom pouvant désigner:

Henry Thynne, conservateur anglais de la bibliothèque royale de 1677 à 1686
Henry Thynne (1674/75-1708), homme politique conservateur anglais
Henry Frederick Thynne (1735-1826), homme politique britannique
Henry Thynne (3e marquis de Bath) (1797-1837), commandant de marine et homme politique britannique
Henry Thynne (1832-1904), homme politique conservateur britannique
Henry Thynne (6e marquis de Bath) (1905-1992), homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Thynne, Henry